Пајлот Појнт има више значења:
 Пајлот Појнт (Тексас)
 Пајлот Појнт (Аљаска)